L'International Lawn Tennis Challenge 1937 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 32ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 24 nazioni: 20 nella zona europea e 4 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto il Regno Unito nel challenge round che si è disputato al Centre Court di Wimbledon in Inghilterra dal 24 al 27 luglio.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1937
 1937